Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 300001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 1 sierpnia 1998 do 8 kwietnia 2008. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

300001-300100

300101-300200

300201-300300

300301-300400

300401-300500

300501-300600

300601-300700

300701-300800

300801-300900

300901-301000

Przypisy 

Lista planetoid 300001-301000